Querido ist der Familienname folgender Personen:

 Andries Querido (1912–2001), niederländischer Arzt
 Arie Querido (1901–1983), niederländischer Arzt
 Berechja Querido (um 1695–1740), Nachfolger von Jakob Querido
 Emanuel Querido (1871–1943), niederländischer Verleger
 Israël Querido (1872–1932), niederländischer Schriftsteller
 Jakob Querido (um 1662–1695), Pseudomessias, Führer der Jakubi
 Lotte Hellinga-Querido (* 1932), niederländische Buchhistorikerin

Queridoh steht für:
 Querido Verlag, deutscher Verlag in Amsterdam